Signum (wiskunde)
Station Schagen